Тандербёрды: Международные спасатели — британский анимационный сериал 1965—1966 годов
 Предвестники бури — британо-американский фильм 2004 года
 Буревестники (пилотажная группа) — пилотажная группа ВВС США